Coup d'état – termine francese usato per indicare un colpo di Stato

Cinema e televisione 
 Coup d'Etat – film del 1973 diretto da Yoshishige Yoshida
 Coup d'Etat – film del 2017 diretto da Lisa Addario e Joe Syracuse
 Colpo di stato (Coup D'Etat) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Stargate Atlantis

Letteratura 
 Strategia del colpo di Stato. Manuale pratico (Coup d'État: A Practical Handbook) – saggio di Edward Luttwak del 1968

Musica 
 Coup d'État – album dei Plasmatics del 1982
 Coup d'Etat – album di Muslimgauze del 1987
 Coup d'Etat – album di G-Dragon del 2013

Pagine correlate 
 Colpo di stato (disambigua)